Nasfell ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Gyertson Nasfell, US-amerikanische Drehbuchautorin
 Emma Nasfell, US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin